Colle o collina – poggio o elevazione del terreno di altitudini inferiori a quelle montane
Colle – passo o valico alpino
Colle – nome con cui viene chiamato, nel linguaggio giornalistico, il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana
Colle – figura araldica
Colle – nel commercio, confezione o pacco che ospita il prodotto di vendita
Colle – cognome italiano

Geografia

Italia

Comuni 
Colle Brianza – comune italiano in provincia di Lecco
Colle d'Anchise – comune italiano in provincia di Campobasso
Colle di Tora – comune italiano in provincia di Rieti
Colle di Val d'Elsa – comune italiano in provincia di Siena
Colle San Magno – comune italiano in provincia di Frosinone
Colle Sannita – comune italiano in provincia di Benevento
Colle Santa Lucia – comune italiano in provincia di Belluno
Colle Umberto – comune italiano in provincia di Treviso

Frazioni 
 Colle – frazione di Colli a Volturno in provincia di Isernia
 Colle – frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno
 Colle – frazione di Calci in provincia di Pisa
 Colle – frazione di Arba in provincia di Pordenone
 Colle – frazione di Monteleone d'Orvieto in provincia di Terni
 Colle – località sul Monte Pozza in provincia di Bolzano
 Colle Cappellino – frazione di Mandela nella città metropolitana di Roma Capitale
 Colle di Fuori – frazione di Rocca Priora nella città metropolitana di Roma Capitale
 Colle Umberto I – frazione di Perugia

Frazioni di Roma Capitale 
 Colle dei Pini
 Colle del Sole
 Colle Aperto
 Colle Monfortani
 Colle Prenestino
 Colle Regillo
 Colle Salario

Persone

Colle
Edgar Colle – maestro di scacchi belga
Marco Colle – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Sabrina Colle – attrice e modella italiana

Collé
Charles Collé – commediografo francese
Henri Collé – ciclista su strada svizzero
Ivo Collé – politico italiano

Altri progetti